Обозначения Байера — обозначения звёзд буквами греческого алфавита, предложенные Иоганном Байером в звёздном атласе Uranometria (опубликован в 1603). Широко используются до сих пор, хотя с тех пор появились и другие системы обозначения, охватывающие намного большее количество звёзд.

Принцип обозначений Байера основан на блеске звёзд: самая яркая звезда созвездия обычно обозначалась буквой α, вторая по яркости — β 

Это правило, однако, не всегда соблюдалось Байером, который иногда пользовался и другими критериями. Так, в случаях, когда звёзды созвездия примерно одинаково яркие, он принимал во внимание их относительное положение. Например, в созвездии Большая Медведица звёзды астеризма Ковш обозначены не в порядке яркости, а в порядке расположения в астеризме. Другой критерий Байера — склонение звёзд: из двух примерно одинаковых по яркости он отдавал приоритет более северной звезде. Так, в созвездии Близнецы более яркий Поллукс находится южнее несколько уступающего ему по блеску Кастора, и потому Поллукс обозначен β Близнецов, а Кастор — α Близнецов. В некоторых случаях соображения, которыми руководствовался Байер, понять сложнее. Так, например, порядок обозначений в созвездии Большой Пёс сильно отличается от распределения по яркости (кроме главной звезды созвездия α CMa — Сириуса) и кажется произвольным.

Кроме того, некоторые звёзды в обозначениях Байера сейчас относят к другим созвездиям. Две звезды раньше имели двойные названия: β Тельца (γ Возничего) и α Андромеды (δ Пегаса).

Кратные звёзды обозначаются буквой с надстрочным индексом, например, π1, π2, π3, π4, π5 и π6 Ориона.

Некоторые звёзды обозначаются латинскими буквами (строчными от a до z и заглавными от A до Q): например, g Большой Медведицы (Алькор), P Лебедя. Обозначения заглавными буквами от R до Z относятся к переменным звёздам и не входят в систему обозначений Байера.

Ниже представлена сводная таблица звёзд и объектов, составленная по обозначениям Байера.

См. также 
 Обозначения Флемстида
 Обозначения Гулда

Ссылки 
 Список объектов Байера на wikisky

Астрономические каталоги
Списки звёзд